Rekordy mistrzostw Azji w lekkoatletyce – najlepsze rezultaty w historii tej imprezy.

Mężczyźni

Kobiety 

Mistrzostwa Azji w lekkoatletyce
Rekordy lekkoatletyczne